Амьенский мирный договор — мирный договор, заключённый 25 марта 1802 года в Амьене между Францией, Испанией и Батавской республикой с одной стороны и Англией — с другой. Завершил войну между Францией и Англией 1800—1802 годов и распад второй антифранцузской коалиции.

Предпосылки к миру 
После выхода союзников Англии из войны она продолжала войну с Францией одна, и, истощенная войной, вынуждена была пойти на мир. Наполеон Бонапарт также нуждался в передышке и пошёл навстречу мирным предложениям английского правительства Эддингтона, которое сменило кабинет Питта, стоявшего за продолжение войны.

1 октября 1801 года в Лондоне в результате переговоров английского министра иностранных дел лорда Хоксбери с французским представителем  были подписаны прелиминарные (предварительные) условия мира.

На собравшейся в следующем году в Амьене мирной конференции уполномоченные Франции — Жозеф Бонапарт, Испании — Азара и Батавской республики — Схиммелпеннинк, подписали с английским уполномоченным лордом Корнуоллисом Амьенский мирный договор.

Условия мира 
Мирный договор состоял из 22 статей, одной сепаратной статьи и франко-голландской декларации.

Англия отказывалась от всех своих завоеваний и обязалась возвратить союзникам все захваченные ею колонии (ст. 3), за исключением острова Тринидада (ст. 4) и голландских владений на острове Цейлон (ст. 5). При этом остались открытыми голландские порты на мысе Доброй Надежды (ст. 6).

Французские войска должны были оставить Неаполь, Рим и остров Эльбу, англичане — все порты и острова, занятые ими в Средиземном море (ст. 11), причём обе стороны признали республику Семи (Ионических) островов (ст. 9).

Остров Мальта, занятый англичанами в сентябре 1800 года, должен был быть оставлен ими и возвращён ордену св. Иоанна Иерусалимского (ст. 10). Независимость и нейтралитет Мальты гарантировались шестью державами (Франция, Англия, Россия, Австрия, Испания, Пруссия).

Обе стороны гарантировали целостность владений Турции в довоенных границах (ст. 8), вследствие чего Англия должна была очистить Египет, и приглашали турецкого султана присоединиться к договору (ст. 19).

13 мая 1802 года Турция присоединилась к Амьенскому миру, а 25 июня подписала договор с Францией.

Ст. 18 обязывала Батавскую республику компенсировать Оранской династии её потери в Голландии, что подтверждалось отдельной франко-голландской декларацией.

Англия обязывалась не вмешиваться во внутренние дела Батавии, Германии, Гельвеции и итальянских республик. Это было равносильно признанию того, что Англию больше не интересуют дела на континенте. Король Георг III отказался от лилий в своём гербе и от титула французского короля, который его предшественники носили со времён Эдуарда III.

Договор был ратифицирован в апреле 1802 года.

Ненадёжность Амьенского мира 
Амьенский мир оказался лишь кратким перемирием. Заключая договор, обе подписавшие его стороны действовали неискренне, рассматривая его лишь как временное перемирие, и готовились к дальнейшему продолжению борьбы. Мир был заключён лишь потому, что обе стороны молчаливо согласились не затрагивать щекотливых вопросов.

Попытки Англии заключить торговый договор с Францией наталкивались на протекционистскую политику Наполеона. Последний продолжал расширять свои владения в Европе. К Франции были присоединены остров Эльба (26 августа 1802 года), Пьемонт (11 сентября 1802 года), Парма, Плезанс и Гвасталла (23 октября 1802 года) в Италии. Было упрочено французское господство в Голландии и Швейцарии в форме протектората (ноябрь 1802 года).

Со своей стороны Англия, ссылаясь на действия Наполеона, отказывалась выполнять условия договора, в частности — очистить Мальту, на чём особенно настаивал Наполеон, а также Александрию, Кейптаун и французские города в Индии.

Одновременно английское правительство, рассчитывая создать новую коалицию против Франции, искало союзников, делая соответствующие намёки в Петербурге и Вене. Наполеон, желая предотвратить возможный союз между Англией и Россией и привлечь последнюю на свою сторону, в беседе с русским посланником графом А. И. Морковым заявил о своём согласии передать спор о Мальте на третейский суд Александра I. Предложение Наполеона было принято Александром I. Между Францией и Англией завязались переговоры через русских посланников.

Проект Александра I, предусматривавший занятие Мальты русским гарнизоном и очищение французами Голландии, Швейцарии, Италии и Северной Германии, был отвергнут Францией и Англией. 13 марта 1803 года на приёме в Тюильри Наполеон закончил резкий разговор с английским послом лордом Уитвортом восклицанием: «Мальта или война!». Последовавшие затем двухмесячные переговоры были безрезультатны, и 12 мая 1803 года лорд Уитворт покинул Париж. 22 мая Англия объявила войну Франции.

См. также 
 Люневильский мир
 Битва за Суринам

Примечания

Ссылки 
 The Treaty of Amiens, datiert vom 25. März 1802
 Traité de paix d’amiens 1802 (текст договора)

Британско-французские отношения
Договоры Наполеоновских войн
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Испании
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Франции
Мирные договоры XIX века
Март 1802 года
Договоры по алфавиту
1802 год в политике